Cunit kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cunit (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Cunit (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar